Velika nagrada Indije 2013 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. oktobra 2013 na Mednarodnem dirkališču Buddh v indijskem mestu, Greater Noida, Uttar Pradeš. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, Mercedes, tretji pa je bil Romain Grosjean, Lotus-Renault.

Vettel je z zmago osvojil svoj četrti zaporedni dirkaški naslov svetovnega prvaka, moštvo Red Bull pa četrti zaporedni konstruktorski naslov svetovnega prvaka. S tem je Vettel postal eden treh dirkačev z vsaj štirimi zaporednimi naslovi prvaka in eden štirih s štirimi naslovi prvaka. Dosegel je tudi tretjo zaporedno zmago na tem prizorišču ter kot tretji dirkač svojo šesto zaporedno zmago.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:25,943
| 1:24,568
| 1:24,119
| 1
|-
! 2
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:25,833
| 1:25,304
| 1:24,871
| 2
|-
! 3
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:25,802
| 1:25,259
| 1:24,941
| 3
|-
! 4
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:25,665
| 1:25,097
| 1:25,047
| 4
|-
! 5
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:25,793
| 1:25,389
| 1:25,201
| 5
|-
! 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:25,819
| 1:25,191
| 1:25,248
| 6
|-
! 7
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:25,883
| 1:25,339
| 1:25,334
| 7
|-
! 8
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:25,934
| 1:24,885
| 1:25,826
| 8
|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:26,107
| 1:25,365
| 1:26,153
| 9
|-
! 10
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:25,574
| 1:25,458
| 1:26,487
| 10
|-
! 11
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:25,673
| 1:25,519
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:25,908
| 1:25,711
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:26,164
| 1:25,740
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:26,155
| 1:25,798
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:26,178
| 1:26,134
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:26,057
| 1:26,336
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:26,577
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:26,842
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:26,970
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:27,105
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:27,487
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:28,138
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 60
| 1:31:12,187
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 60
| +29,823
| 2
| 18
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 60
| +39,892
| 17
| 15
|-
! 4
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 60
| +41,692
| 5
| 12
|-
! 5
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 60
| +43,829
| 9
| 10
|-
! 6
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 60
| +52,475
| 3
| 8
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 60
| +1:07,988
| 6
| 6
|-
! 8
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 60
| +1:12,868
| 12
| 4
|-
! 9
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 60
| +1:14,734
| 13
| 2
|-
! 10
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 60
| +1:16,237
| 11
| 1
|-
! 11
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 60
| +1:18,297
| 8
| 
|-
! 12
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 60
| +1:18,951
| 18
| 
|-
! 13
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 14
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 59
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 15
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 59
| +1 krog
| 15
| 
|-
! 17
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! 18
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 19
| 
|-
! 19
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 54
| Zavore
| 7
| 
|-
! Ods
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 39
| Alternator
| 4
| 
|-
! Ods
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 35
| Hidravlika
| 21
| 
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1
| Trčenje
| 20
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013